La VolleyLigaen 2020-2021 si è svolta dal 1º ottobre 2020 al 14 aprile 2021: al torneo hanno partecipato sette squadre di club danesi e la vittoria finale è andata per la diciottesima volta, la terza consecutiva, all'.

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto: 
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di quattordici giornate: le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, mentre nessuna è retrocessa in 1. Division.
 Play-off scudetto, disputati con:
 Quarti di finale, a cui hanno partecipato le classificate dal terzo al sesto posto della regular season, giocati al meglio di due vittorie su tre gare. Le due eliminate ai quarti di finale hanno acceduto ai play-off 5º posto.
 Semifinali, a cui sono già qualificate le prime due classificate della regular season, e finale, giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Finale per il terzo posto, giocata al meglio di due vittorie su tre gare.
 Play-off 5º posto, disputati con una finale, giocata al meglio di due vittorie su tre gare.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alle semifinali play-off scudetto.
      Qualificata ai quarti di finale play-off scudetto.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Play-off 5º posto

Tabellone

Risultati

Finale

Classifica finale

Statistiche

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021